Por Hugo Silva puede referirse a:

Hugo Silva (periodista)  (1892-1979), periodista chileno y autor de la novela Pacha Pulai.
Hugo Silva (actor) (1977-), actor español.